Das Adjektiv sagittal beschreibt:
 in der Anatomie die Richtung entlang einer Körperebene, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Körperebenen
 in der angewandten Medizin und Morphologie, Sagittalebene
 in der abbildenden Optik eine Richtung, siehe Sagittalebene (Optik)

Das Substantiv Sagittal steht für:
 Sagittallaut (Phonetik)

Siehe auch: